North American XF-108 Rapier, aereo intercettore
Rapier, missile